Angel Investigations est une agence fictionnelle de détectives privés dans la série télévisée Angel. Les personnages principaux de la série font partie de cette agence.

Historique 

Angel Investigations est une agence de détectives privés créée à Los Angeles par Angel et Doyle. Ils sont très rapidement rejoints par Cordelia Chase, et sont spécialisés dans les enquêtes paranormales (les démons, les vampires) et la lutte contre le mal. Quand Doyle meurt dans l'épisode 1.9 (Sacrifice héroïque), il embrasse Cordelia et lui donne son pouvoir de vision. Par la suite, Cordelia et Angel sont rejoints par Wesley Wyndam-Pryce, devenu chasseur de démons féroces. Si au début, il ne fait pas confiance à Angel, ses connaissances dans le monde des ténèbres et dans les langues démoniaques permettent au trio de vaincre beaucoup d'ennemis. 

C'est ensuite Gunn qui les rejoint. C'est le leader d'un gang qui combat les vampires à Los Angeles. Lui non plus ne fait d'abord pas confiance à Angel, mais il finit par devenir un ami et un membre important de Angel Investigations. Lorne, un démon qui voit l'avenir quand on chante, les rejoint par la suite, d'abord en tant qu'allié occasionnel. Au cours de la saison 2, Angel, qui se débat avec des problèmes moraux, renvoie Cordelia, Wesley et Gunn, qui ouvrent alors leur propre agence en gardant le même nom. L'équipe se reconstitue quelques épisodes plus tard mais c'est désormais Wesley qui la dirige. Quand Angel, Wesley, Gunn et Lorne ouvrent un portail vers la dimension de Pylea pour aller chercher Cordelia, ils rencontrent Winifred Burkle, étudiante de Los Angeles qui fut aspirée par un portail alors qu'elle étudiait a la bibliothèque de son université. Une fois tous revenus sur Terre, Fred intègre à son tour Angel Investigations.

Wesley quitte le groupe au cours de la saison 3 après avoir livré Connor, le fils d'Angel, à Daniel Holtz. Angel reprend donc ses fonctions de chef d'équipe et les conserve quand Wesley réintègre l'agence au début de la saison 4. L'agence est dissoute à la fin de la saison 4 quand Angel et son équipe acceptent de reprendre la direction de la branche de Los Angeles de Wolfram & Hart.

Siège 

Dans la saison 1, le siège de l'agence est situé au rez-de-chaussée d'un immeuble, dans la boutique située au-dessus de la cave où habite Angel. Après la destruction de ce local par une bombe posée par le démon Vocah à la fin de la saison 1, l'équipe s'installe (après s'être repliée, le temps de deux épisodes, dans l'appartement de Cordelia) dans l'hôtel Hypérion (où a vécu Angel dans les années 1950, épisode L'Hôtel du mal). Quand ils réussissent à vaincre Jasmine, Angel devient dirigeant de la succursale de Los Angeles de Wolfram & Hart, et l'équipe prend ses quartiers au siège de la société.

La saison 6 aurait dû voir le retour de l'hôtel hypérion avec Angel, Spike, Gunn, Ilyria, Connor, Nina, Gwen et Kate.

Voir aussi 
 Angel (série télévisée)

Personnage d'Angel